Зелінська — жіноча форма українського та польського прізвища Зелінський.

Відомі носії 
 Зелінська Віра Євгенівна (нар. 1946) — радянський і російський художник-постановник, художник-декоратор, художник по костюмах, дизайнер. Лауреат Державної премії Російської Федерації (2001).
 Зелінська Віра Михайлівна — українська і канадська бандуристка, заслужена артистка України, педагог класу бандури.
 Зелінська Зоя Миколаївна (нар. 1929) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужений діяч культури Польщі (1976), народна артистка РРФСР (1991). (Відома роллю пані Терези в телевізійній передачі «Кабачок „13 стільців“».)
 Зелінська Марія Василівна — українська радянська діячка, новатор виробництва, швачка-мотористка Чернівецького виробничого бавовняного об'єднання «Восход».
 Зелінська Надія Віталіївна — український учений у галузі видавничої справи та соціальних комунікацій, доктор філологічних наук (2005), професор (2003).
 Зелінська Наталія Анатоліївна — доктор юридичних наук, професор, спеціаліст у галузі міжнародного права, адвокат.
 Зелинська Оксана Вадимівна — старший лейтенант медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну.

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища
жіночі форми прізвищ